Медиана ( — средняя):
 Медиана треугольника в планиметрии — отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны;
 Медиана в математической статистике — число, характеризующее выборку; 50-я перцентиль.
 Медиана — средняя линия трассы, проведённая между правым и левым краем асфальтового полотна трассы, ограниченного белыми линиями; другие названия: осевая и разделительная;
 Медиана — археологический памятник в Сербии.
 Медиана — община в Сербии.